Sauersberg ist der Ortsname von

 Sauersberg (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sauersberg (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sauersberg (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Sauerberg